Greene může být:

jméno
 Greene Vardiman Black (1836–1915) – jeden ze zakladatelů moderní stomatologie

příjmení
 Alvin Greene (* 1977) – americký černošský politik
 Ashley Greene (* 1987) – americká herečka známá především jako představitelka upírky Alice Cullenové ve filmovém zpracování Ságy Stmívání
 Brian Greene (* 1963) – americký fyzik
 Burton Greene (1937–2021) – americký jazzový klavírista
 David Greene (* 1986) – britský atlet
 Ellen Greene (1951) – americká herečka
 Graham Greene (1904–1991) – britský spisovatel
 Joe Greene (* 1967) – americký atlet
 Lizzy Greene (* 2003) – americká herečka
 Maurice Greene (* 1974) – americký atlet, sprinter, olympijský vítěz
 Nancy Greeneová (* 1943) – kanadská sjezdařka
 Nathanael Greene (1742–1786) – americký generál
 Robert Greene (asi 1558–1592) – anglický prozaik a dramatik pozdní renesance

jiný význam
 Greene County – celkem 14 různých okresů v USA

Související články 
 Green (příjmení) – příjmení osob
 Green – více významů